DSP puede referirse a:

  Derecho de suscripción preferente
  Procesamiento digital de señales
  Procesador digital de señales
 DSP Media, compañía surcoreana de entretenimiento.